Атаянц — армянская фамилия. Известные носители:

 Атаянц, Борис Аванесович — российский изобретатель, кандидат технических наук;
 Атаянц, Максим Борисович (род. 1966) — российский архитектор и художник, преподаватель истории архитектуры.
 Атаянц, Сергей Аванесович — авиаконструктор, руководивший созданием авиационного комплекса А-50.